Цу — місто в Японії, префектура Міє.
 Цу — склад в японській мові
 Цу — фамільний предикат (складова частина прізвища) в певних німецьких прізвищах.